Incroyable peut désigner les Incroyables, nom donné aux hommes suivant le courant de mode pendant le Directoire.

 Plusieurs émissions de télévision contiennent l'adjectif « incroyable » dans leur nom :
 Incroyable mais vrai !, magazine de divertissement sur TF1 diffusé entre 1981 et 2017.
 Mon incroyable fiancé, émission de télévision diffusée sur TF1 durant l'été 2005.
 Incroyable talent, jeu télévisé diffusé depuis le  sur M6.

 Plusieurs œuvres contiennent l'adjectif « incroyable » dans leur titre :
 L'Incroyable Alligator
 L'Incroyable Destin de Harold Crick
 L'Incroyable Homme invisible
 L'Incroyable Hulk